Royal Bourbon Industries, entreprise agroalimentaire de La Réunion.
Royal Bourbon, type de chien à La Réunion.